Bovicola är ett släkte av insekter. Bovicola ingår i familjen pälslöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pälslöss
Bovicola